María de Austria o María de Habsburgo puede referirse a:

María de Austria (1505-1558), hija de Felipe I de Castilla y de Juana I de Castilla, gobernadora de los Países Bajos y reina consorte de Hungría;
María de Austria y Portugal (1528-1603), hija de Carlos I de España y de Isabel de Avis, y esposa de Maximiliano II de Habsburgo;
María de Habsburgo-Jagellón (1531-1581), archiduquesa de Austria;
María Cristina de Habsburgo (1574-1621) princesa de Transilvania;
María de Habsburgo (1580-1583), infanta de España, fue la última hija de Felipe II con su cuarta y última esposa Ana de Austria;
María de Habsburgo-Gonzaga o María del Tirol (1584-1584), archiduquesa de Austria;
María de Austria (1603), hija de Felipe III;
María Ana de Austria (1606-1646), hija de Felipe III, esposa de Fernando III, infanta de España, reina de Hungría y emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico;
María Ana de Habsburgo (1610-1665), hija del emperador Fernando II de Habsburgo; 
María Leopoldina de Habsburgo (1632-1649);
María Teresa de Austria (1638-1683), infanta de España y reina consorte de Francia; 
Leonor María Josefa de Habsburgo (1653-1697), archiduquesa de Austria, hija del Emperador Fernando III de Habsburgo;
María Magdalena de Habsburgo (1656-1669);
María Teresa I de Austria (1717-1780), archiduquesa de Austria y reina de Hungría; 
María Cristina de Habsburgo-Lorena (1742-1798), archiduquesa de Austria y gobernadora de los Países Bajos, hija de María Teresa I de Austria y Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico;
María Amelia de Habsburgo-Lorena (1746-1804), archiduquesa de Austria y princesa de Hungría por nacimiento; duquesa de Parma, Plasencia y Guastalla por matrimonio;
María Josefa de Habsburgo-Lorena (1751-1767);
María Carolina de Austria (1752-1814);
María Antonieta de Austria (1755-1793);
María Luisa de Austria (1791-1847), hija del emperador Francisco I de Austria, emperatriz de los franceses y reina de Italia, duquesa de Parma, segunda esposa de Napoleón I;
María Leopoldina de Austria (1797-1826), archiduquesa de Austria, regente del Reino de Brasil, primera emperatriz consorte de Brasil y reina de Portugal; 
María Adelaida de Habsburgo-Lorena (1822-1855), reina consorte de Cerdeña-Piamonte;
María Cristina de Habsburgo-Lorena (1858-1929), reina consorte de España, esposa de Alfonso XII, regente de España; 
Carolina María de Habsburgo (1869-1945), archiduquesa de Austria y princesa de Hungría-Bohemia.